Храм «на крови» — в русском православии храм, поставленный на месте смерти, обычно мученической, какого-либо святого либо члена правящей династии:

 Церковь Димитрия на Крови — храм в Угличе, воздвигнутый в 1692 году на месте смерти царевича Дмитрия Углицкого (1591, канонизирован в 1606 году).
 Спас на Крови (собор Воскресения Христова на Крови) — храм в Петербурге, построенный в 1883—1907 годах на месте убийства императора Александра II (1881).
 Храм на Крови (храм-памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших) — храм в Екатеринбурге, построенный в 2000—2003 годы на месте дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья (1918)
 Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Лубянке — храм в Москве, построенный в 2013—2017 годах на месте массовых расстрелов узников НКВД.

См. также 
 Церковь Петра и Павла при Николаевском инженерном училище — домовая церковь, построенная в 1857—1858 годах и существовавшая до 1918 года, находилась в Михайловском замке на месте убийства императора Павла I.
 Боголюбский монастырь — основан на месте убиения Андрея Боголюбского.
 Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма, куда были сброшены трупы императорской фамилии.
 Базилика Святой крови — местонахождение реликвии: сосуда с кровью Христа

Списки храмов России